Finalen av Uefa Women's Champions League 2021/2022 är den 21:a finalen av Uefa Women's Champions League och den 13:e finalen sedan turneringen bytte namn från Uefa Women's Cup till Uefa Women's Champions League. Matchen spelades den 21 maj 2022 på Juventus Stadium i Turin mellan spanska Barcelona och franska Lyon.

Lyon vann finalen med 3–1 och tog sin åttonde titel i Uefa Women's Champions League.

Lagens väg till finalen
Resultaten står i favör till respektive lag.

Matchen
{{Resultat med trupp
|bild            = Barcelona vs Lyon (women) 2022-05-21.svg
|datum           = 21 maj 2022
|tid             = 
|lag1f=ESP |lag1 = Barcelona
|lag2f=FRA |lag2 = Lyon
|resultat        = 
|halvtid         = 1 – 3
|mål1            = Alexia Putellas 
|mål2            =  Amandine Henry Ada Hegerberg Catarina Macario
|arena           = Juventus Stadium
|spelplats       = Turin
|publik          = 32257
|domare          = 
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare = 
|fjärdedomare        = 
|bästespelare        = Amandine Henry (Lyon)
|kitlag1=

|trupplag1 = 
|kitlag2=

|trupplag2 = 
}}

Referenser 

2022
Uefa Women's Champions League 2021/2022
Sportevenemang i Turin
Internationella fotbollstävlingar i Italien
2022 i Italien